Zwerenberg ist der Name folgender Orte:

 Zwerenberg (Neuweiler), Ortsteil der Gemeinde Neuweiler im Landkreis Calw in Baden-Württemberg
 Zwerenberg, ein Ortsteil der Gemeinde Sulzbach an der Murr

Zwerenberg ist der Name folgender Berge:

 Zwerenberg (Albuch), Berg im Albuch der Schwäbischen Alb
 Zwerenberg (Härtsfeld), Berg im Härtsfeld der Schwäbischen Alb